Età dell'oro – espressione usata per indicare un tempo mitico di prosperità e abbondanza

Letteratura 
 Età d'oro o Epoca d'oro – periodo della storia della fantascienza

Musica 
Età dell'oro – periodo dell'old school hip hop statunitense

Pittura 
Età dell'oro – dipinto di Lucas Cranach il Vecchio
Età dell'oro – dipinto di Jacopo Zucchi

Televisione 
Età dell'oro – serie televisiva del collettivo La Buoncostume realizzata per Discovery Italia

Pagine correlate 
L'età dell'oro